Ганя () — румынская фамилия. Известные носители:

 Ганя, Джордже (род. 1999) — румынский футболист. Сын Йонела Ганя.
 Ганя, Йонел (род. 1973) — румынский футболист и футбольный тренер.
 Ганя, Кристиан (род. 1992) — румынский футболист.
 Ганя, Ливиу (род. 1988) — румынский футболист.
 Ганя, Ремус (род. 1972) — румынский футболист.
 Ганя, Флорин (1976—2015) — румынский футболист.